Кинопанорама:
 Кинопанорама — панорамная кинематографическая система, использующая для съёмки три синхронизированные 35-мм киноплёнки.
 Кинопанорама круговая — вид кинозрелища, при котором кинофильм демонстрируется на круговом экране с горизонтальным углом обозрения 360°. Единственный кинотеатр в мире расположен в Москве на ВВЦ.
 «Кинопанорама» — советская и российская телевизионная передача о кино, которая выходила с 1962 по 1995 год и с 2000 по 2002 год.
 «Кинопанорама» — кинотеатр в Киеве. Первый кинотеатр в СССР, специально построенный для показа фильмов системы «кинопанорама».